Brand New Heavies (abreviado BNH) es un grupo británico de acid jazz y hip hop alternativo, fundado en 1985 en Ealing, en Londres. Originalmente un grupo instrumental de rare groove, BNH adquirió gran reputación en la escena de los clubes londinienses y muy pronto firmó con Cooltempo en el momento en que el acid house comenzaba a sustituir al rare groove en las salas de música.

Los miembros principales del grupo son Jan Kincaid, N´Dea Davenport, Simon Bartholomew y Andrew Levy.
The Brand New Heavies escogió su nombre después de la firma de su primer contrato de registro, inspirándose en la carátula de un sencillo de James Brown, donde estaba escrito: "Minister of New Super Heavy Funk".

Discografía

The Brand New Heavies (1990) 

 Bnh
 Gimme One of Those
 Dream Come True
 Put the Funk Back In It
 People Get Ready
 Ride in the Sky
 Sphynx
 Stay This Way
 Shake Down

The Brand New Heavies feat. N'Dea Davenport (1991) 

 Dream come true
 Stay this way
 People get ready
 Never stop
 Put the funk back in it
 Ride in the sky
 BNH
 Gimme one of those
 Got to give
 Sphynx
 Dream come true (reality mix)
 Don’t let it go to your head

Brother Sister feat. N'Dea Davenport (1994) 
 
 Brother sister
 Dream on dreamer
 Midnight at the oasis
 Back to love
 Ten ton take
 Mind trips
 Spend some time
 Keep together
 Snake hips
 Fake
 People giving love
 World keep spinning
 Forever
 Day break
 Los burritos

Año=1994

 Rest of me
 Put yourself in my shoes
 Reality
 Country funkin’
 Got to give
 Mother’s tongue
 Dream come true
 Never stop
 Headhunters live
 A day at the seaside}}

Año=1995
 
 Mind trips (BNH remix)
 Bang
 Brother sister (The angel remix)
 Close to you
 Dream on dreamer (Angel remix)
 O-fa-fu
 Keep it coming
 Forever (Soulpower remix)
 Keep together (Jan Kincaid version)
 Country funkin’
 Worlds keep spinning
 Midnight at the oasis}}

Shelter feat. Siedah Garrett (1997) 
 
 I like it
 Sometimes
 Shelter
 You are the universe
 Crying water
 Day by day
 Feels like right
 Highest high
 Stay gone
 You’ve got a friend
 Once is twice enough
 After forever
 Last to know

Trunk Funk The Best of The Brand New Heavies feat. Carleen Anderson (1999) 
 
 Saturday nite
 Dream come true
 Never stop
 Stay this way
 Dream on dreamer
 Back to love
 Midnight at the oasis
 BNH
 You are the universe 
 Forever
 Shelter
 Sometimes
 Spend some time
 You've got a friend
 Close to you
 Gimme one of those
 Apparently nothing
 Try my love

We Won't Stop (2003) - Sólo Japón 
 
 Intro
 Paarty 
 Dont Call Me Foolish 
 Respect 
 What Do You Take Me For? 
 We Wont Stop 
 Bling Bling 
 The Rhythm Is 
 Love Is 
 Music 
 Do You Wanna Fly 
 Rise

Allaboutthefunk feat. Nicole Russo (2004) 
 
 Boogie
 Need Some More 
 Waste My Time 
 Keep on Shining 
 What Do You Take Me For? 
 Surrender 
 Many Rivers to Cross 
 How Do You Think 
 Every Time We Turn It Up 
 It Could Be Me 
 I Feel Right 
 How We Do This 
 Boogie [Blacksmith R&B Rub 12"] 
 Boogie [the Andrew Love Levy Mix]

Get Used To It feat. N'Dea Davenport (2006) 
 
 We've Got
 Don't Know Why (I Love You)
 Get Used To It
 Sex God
 Let's Do It Again
 We Won't Stop
 Right On
 Music
 I Just Realized
 All Fired Up
 Love Is
 I've Been Touched

Enlaces externos 

Grupos de música de Inglaterra
Acid jazz